Kröck ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Kröck (1897–1970), deutscher Architekt
 Olaf Kröck (* 1971), deutscher Dramaturg, Regisseur und Intendant